

Фамилия 
Россия
 Шарнгорст, Василий Львович (1799—1873) — инженер-генерал, начальник Главного инженерного училища, начальник Инженерного отдела Военно-учёного комитета.
 Шарнгорст, Константин Васильевич (1843—1908) — генерал-лейтенант, топограф, геодезист и картограф, сын предыдущего.

Германия
 Шарнхорст, Герхард — прусский генерал и военный реформатор.

Другие значения 
 Шарнхорст — посёлок в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Шарнхорст (броненосный крейсер) — немецкий броненосный крейсер времён Первой мировой войны.
 Шарнхорст (линкор) — немецкий линкор времён Второй мировой войны.
 Линкоры типа «Шарнхорст» — тип немецких линейных кораблей.